Трушково — название населённых пунктов:

Россия 
 Трушково — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Трушково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Трушково — деревня в Ржевском районе Тверской области.